Domhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gustav Friedrich von Domhardt (1792–1856), deutscher Gutsbesitzer 
 Gerd Domhardt (1945–1997), deutscher Komponist
 Johann Friedrich von Domhardt (1712–1781), Verwaltungsbeamter des friderizianischen Preußen
 Ludwig Friedrich von Domhardt (1744–1814), preußischer Kammerpräsident und Gutsbesitzer
 Wolfgang Domhardt (1951–2019), deutscher Politiker (SPD)